Más – singel Nelly Furtado
 Más – singel Ricky’ego Martina

Zobacz też 
 Mas